Соревнования в десятиборье у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 21 и 22 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (8000 очков) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (7700 очков) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Соревнования 
Также использованы следующие сокращения:
 SB — лучший результат в сезоне
 PB — лучший результат в карьере
 NR — национальный рекорд
 WR — мировой рекорд
 DNF — не финишировал
 DNS — не стартовал
 NM — нет ни одной зачетной попытки
 = — повторение лучшего результата

Бег на 100 м

Забег 1 
21 августа 2008 — 9:20 Ветер: −0.6 м/с

Забег 2 
21 августа 2008 — 9:27
Ветер: −0.2 m/s

Забег 3 
21 августа 2008 — 9:34
Ветер: 0,3 m/s

Забег 4 
21 августа 2008 — 9:41
Ветер: −0.4 m/s

Забег 5 
21 Августа 2008 — 9:48
Ветер: −0.1 m/s

Турнирное положение после первого вида 
21 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Прыжок в длину

Группа A 
21 августа 2008 — 11:00 В скобках показана скорость ветра

Группа B 
21 августа 2008 — 11:00 В скобках показана скорость ветра

Турнирное положение после двух видов 
21 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Толкание ядра

Группа A 
21 августа 2008 — 13:10

Группа B 
21 августа 2008 — 13:10

Турнирное положение после трёх видов 
21 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Прыжок в высоту

Группа A 
21 августа 2008 — 19:10

Группа B 
21 августа 2008 — 19:10

Турнирное положение после четырёх видов 
21 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Бег на 400 м

Забег 1 
21 августа 2008 — 22:00

Забег 2 
21 августа 2008 — 22:07

Забег 3 
21 августа 2008 — 22:14

Забег 4 
21 августа 2008 — 22:21

Забег 5 
21 августа 2008 — 22:28

Турнирное положение после пяти видов 
21 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Бег на 110 м с барьерами

Забег 1 
22 августа 2008 — 9:00 Ветер: −0.4 м/с

Забег 2 
22 августа 2008 — 9:07 Ветер: −0.5 м/с

Забег 3 
22 августа 2008 — 9:14 Ветер: −0.2 м/с

Забег 4 
22 августа 2008 — 9:21 Ветер: −0.4 м/с

Турнирное положение после шести видов 
22 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Метание диска

Группа A 
22 августа 2008 — 10:05

Группа B 
22 августа 2008 — 11:25

Турнирное положение после семи видов 
22 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Прыжок с шестом

Группа A 
22 августа 2008 — 12:55

Группа B 
22 августа 2008 — 12:55

Турнирное положение после восьми видов 
22 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Метание копья

Группа A 
22 августа 2008 — 19:00

Группа B 
22 августа 2008 — 20:15

Турнирное положение после девяти видов 
22 августа 2008
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Бег на 1500 м

Забег 1 
22 августа 2008 — 21:40

Забег 2 
22 августа 2008 — 21:49

Итоговое положение 
Турнирное положение после десяти видов
Условные обозначения: О = Очки, Р = Результат

Примечания

Ссылки 
 Сайт IAAF. Олимпийские игры 2008